Candy Crush se poate referi la:
Candy Crush Saga, un joc video
Candy Crush, film românesc